Hebron Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hebron Township (Illinois)
 Hebron Township (Iowa)
 Hebron Township (Michigan)
 Hebron Township (North Dakota)
 Hebron Township (Pennsylvania)